E65 oder E 65 steht für:
 BMW E65, ein PKW-Modell
 Europastraße 65, eine Fernstraße von Malmö in Schweden nach Chania in Griechenland
 Lokalisierte Adipositas, eine Form der Fettleibigkeit nach dem ICD-10-Code
 Nokia E65, ein Mobiltelefon

E65